Rullband kan syfta på:

 Rullband (ljudmedium) – typ av lagringsmedium
 Rullband (skidlift) – en typ av släplift
 Transportband – för varor
 Rullande trottoar – liknande rulltrappor
 Löpband – ett motionsredskap.
 Löpande band – ett produktionssätt
 Tunnband – redskap som används exempelvis i rytmisk gymnastik